

Acronimi
MIMO  – acronimo per "Multiple-input and multiple-output", un sistema dotato di svariati ingressi ed uscite
MIMO  – acronimo per "Musical Instrument Museums Online", un progetto musicale europeo
MIMO  – acronimo per "Mutualisation interministérielle pour une bureautique ouverte", gruppo di lavoro interministeriale francese
MiMo  – acronimo per "Milano Monza Open-Air Motor Show", esposizione automobilistica con sede a Milano e Monza

Arte
Mimo  – rappresentazione di azioni, caratteri e personaggi che si serve solamente della gestualità
MiMo  – stile di architettura modernista di Miami
MiMo  – etichetta discografica italiana attiva tra la fine degli anni sessanta e la prima metà degli anni settanta
Mimo  – nome di diversi personaggi dei fumetti Marvel Comics
Barbara Morse
Calvin Rankin

Altro
Mimo  – tipo di uccello, noto anche come tordo americano
MiMo  – distretto storico di Miami